Гочкули Сапарлиев (туркм. Goçguly Saparlyýew) — туркменский государственный деятель.

Биография 
Родился в 1963 году в селе Ясмансалык Рухабатского этрапа Ахалского велаята.

В 1990 году окончил Туркменский сельскохозяйственный институт. По специальности — экономист.

Карьера 
1984—1992 — кассир, главный экономист колхоза «Социализм» Ашхабадского района.

1992—1997 — главный экономист, главный бухгалтер дайханского объединения «Акдашаяк» Ашхабадского этрапа.

1997—2001 — заместитель арчина сельсовета Ясмансалык Ашхабадского этрапа Ахалского велаята.

2001 — арчин дайханского объединения «Сахра».

2001—2002 — главный бухгалтер в Ясмансалыкском отделе САО «Сердар» Рухабатского этрапа Ахалского велаята.

2002—2010 — на различных должностях в финансово-экономических учреждениях в Ахалском велаяте.

2010 — начальник Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Туркменистана.

09.04.2010 — 01.10.2010 — председатель Высшей контрольной палаты Туркменистана.

1 октября 2010 году уволен как не справившийся с возложенными на него обязанностями. Дальнейшая судьба неизвестна.

Государственные деятели Туркменистана
Персоналии по алфавиту